378 километр — остановочный пункт (платформа) Орловско-Курского отделения Московской железной дороги. Расположена в пределах города Орла.

Общая информация 
Платформа обслуживаются исключительно пригородными поездами, поезда дальнего следования не останавливаются. Инфраструктура станции представлена двумя главными путями и двумя боковыми низкими платформами. Кассы не предусмотрены. Длина платформ около 115 метров.

Хотя платформа и находится в городской черте, большей частью обслуживает близлежащие дачные массивы Орловского района. Вблизи находится деревня Нижняя Лужна.

На платформе останавливается две пары пригородных поездов и в дачный период назначается ещё одна пара поездов.

Примечания

Ссылки 
 378 км (платформа) на сайте Единая сетевая разметка
Остановочные пункты Орловско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные платформы по алфавиту
Железнодорожные станции и платформы Орловской области